El Teatre-Auditori de Sant Cugat neix l’any 1993 amb la voluntat de dotar la ciutat de Sant Cugat del Vallès d’una oferta cultural estable de qualitat i, alhora, oferir diferents serveis culturals i educatius al municipi. La seva posada en marxa va ser una fita cabdal de la política cultural de la ciutat atès que havia de comportar un pas important en la configuració d’un model de ciutat més autosuficient, més proper a les necessitats dels seus ciutadans, amb la voluntat d’assolir una identitat pròpia en tots els seus àmbits i, molt especialment, en el de la cultura.

Amb 25 anys de vida, el Teatre-Auditori segueix essent un valuós centre d’intercanvi de valors i d’experiències en camps tan diversos com el teatre, la dansa, la música, l’òpera, el circ, la poesia i la màgia, i amb espectacles de reconegut prestigi mundial i interpretacions per part de primeres figures del món artístic i cultural. Així mateix, a través del seu Taller d’Escenografia i de residències artístico-tècniques, coprodueix i col·labora amb espectacles de tots els gèneres i s’encarrega de la producció d’esdeveniments corresponents a la cessió dels seus espais.

Amb la voluntat de contribuir a la promoció de la cultura en l’àmbit de les arts escèniques i musicals, el Teatre-Auditori ofereix una programació artística de qualitat i diversitat, composta per produccions locals, nacionals i internacionals. Així mateix contribueix a sensibilitzar i familiaritzar el públic infantil i juvenil amb les arts escèniques, mitjançant la programació d’espectacles familiars, el programa Escoles a escena i el Cinema en família,  alhora que crea i forma nou públic a través de les activitats complementàries que, entre altres coses, inclouen col·loquis amb artistes i cicles de jazz, cinema, dansa i màgia.  

El 25 de setembre de 2018 el Teatre-Auditori Sant Cugat va celebrar els seus 25 anys d’existència. Aquest fet corrobora la consolidació d’un model de gestió eficient i productiu al servei d’una programació estable, eclèctica i d’altíssima qualitat pensada per a un públic cada vegada més fidel i exigent, que ha anat eixamplant-se any rere any. En aquests 25 anys, el Teatre-Auditori Sant Cugat ha assolit la fita de ser un equipament de referència tant al nostre país com més enllà, però el seu objectiu, la missió del seu equip, és continuar cercant l'excel·lència, la comoditat i la inclusivitat en tots els seus sentits, i fer que sigui un equipament cultural assequible i accessible.

L'equipament, 100 % municipal, compta amb un model de finançament públic i privat. Funciona amb un 31 % d’aportació municipal, essent la resta d’ingressos provinents tant de la generació de recursos propis com del mecenatge i de les subvencions d’altres administracions públiques.

Amb els diferents programes culturals professionals oferts a la ciutat, una mitjana d’unes 140.000 persones visiten cada any el Teatre-Auditori , un equipament non-stop i obert a tothom.

Activitats complementàries 
Les activitats complementàries permeten apropar als protagonistes de cada temporada i descobrir el backstage dels espectacles programats. Des del procés de creació fins a l'últim assaig abans d'una funció, passant per tallers participatius i conferències especialitzades, aquestes sessions brinden una oportunitat única de conèixer el món de les arts escèniques molt de prop i interaccionar amb personalitats del sector.

Parlem de...

Les tertúlies i xerrades del Parlem de... és una de les activitats complementàries més enriquidores i de més interès pel públic ja sigui pel contacte directe amb els protagonistes de l'espectacle o bé pel seu caràcter informal i proper que permet un diàleg entre el públic assistent i els experts. Les tertúlies, que es duen a terme al Cafè Auditori, són una de les millors oportunitats d'apropar-se i conèixer de més a prop els espectacles i els seus secrets de la mà dels propis protagonistes.

OFF Teatre-Auditori

Es tracta de la programació conjunta que fa el mateix Teatre-Auditori amb el Departament de Cultura de l'Ajuntament de Sant Cugat. Aquesta programació engloba totes les disciplines d'arts escèniques, especialment la teatral.

Una hora de música

És una de les millors oportunitats per tots aquells amants de la bona música que vulguin gaudir de les delícies musicals en un format íntim i proper que es du a terme al hall de Teatre-Auditori o a l'Aula Magna de l'Escola Municipal de Música Victòria dels Àngels. Reconeguts músics, compositors i cantants han passat pel petit escenari per tal de crear aquell ambient acollidor que tant agrada al seu públic. Cada temporada es programa un seguit de propostes que passen tant pel jazz, el blues, la música llatina, clàssica o la música de cambra.

Cicle Cinema d'Autor

El Cicle Cinema d'Autor és una iniciativa de l'Ajuntament de Sant Cugat, organitzat i coordinat pel Teatre-Auditori Sant Cugat i Cinesa. Amb una periodicitat setmanal, el cicle presenta, als Cinemes Sant Cugat, pel·lícules del món en les seves llengües originals. Les pel·lícules són seleccionades pel crític i historiador de cinema Àngel Comas. El cicle té una afluència de gairebé 9.000 persones anuals.

Festival de Poesia

El Festival Nacional de Poesia de Sant Cugat Festival de poesia de Sant Cugat] promogut per l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès i el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i organitzat pel Teatre-Auditori Sant Cugat i la Institució de les Lletres Catalanes és un cicle de poesia que se celebra anualment des de l'any 2001 i que pretén apropar la poesia al públic amb quatre dies d'activitats poètiques arreu de la ciutat de Sant Cugat per culminar amb un recital poètic escenificat.

Assaig Obert

El públic té la possibilitat d'assistir en algun dels assajos generals que fan les companyies i que es fan en obert. És una forma d'acostar-se al públic mitjançant la qual es deixa palès la dinàmica de treball i d'esforç diari que fan els professionals de les arts escèniques.

Classe Magistral i Taller

És una activitat complementària dotada, fonamentalment, de la voluntat de participació i d'involucració del públic, ja que poden gaudir, al mateix temps que aprenen, dels consells i experiències d'alguns dels experts professionals del món de l'espectacle. Alguns dels professionals que han participat en aquestes classes magistrals i tallers són:

 Nacho Duato de la Compañía Nacional de Danza - Classe magistral de Dansa
 Jose Carlos Martínez Compañía Nacional de Danza - Classe magistral de Dansa
 Coco Comin, direcció i coreografia de Grease, el musical - Taller de Teatre Musical

Serveis

Restauració 
Servei d'entorn gastronòmic dirigit al públic del Teatre-Auditori en què es pot gaudir d'un sopar abans o després de l'espectacle presentant només l'entrada del Teatre-Auditori. Per a més informació dels establiments consultar la pàgina web.

Taller d'escenografia 
El Taller d'Escenografia Sant Cugat ofereix el servei de disseny i construcció d'escenografies paral·lelament a tot un seguit d'activitats i serveis dirigits cap a la creació i producció d'espectacles. Amb una llarga experiència amb companyies nacionals i internacionals, dissenya i construeix escenografies per a obres de teatre, així com spots publicitaris, stands per a fires, campanes acústiques...

Ludoteatre 
Un servei de ludoteca gratuït i de places limitades, amb personal qualificat, dirigit als infants de 3 a 12 anys. Aquest servei s'inicia a partir d'una hora abans de l'espectacle i finalitza en acabar el mateix.

Apropa Cultura 
El Teatre-Auditori forma part del programa socioeducatiu Apropa Cultura adreçat a usuaris de centres socials en situació de desigualtat, discriminació, vulnerabilitat i risc d'exclusió social

Visites guiades 
El Teatre-Auditori Sant Cugat ofereix, de franc, un recorregut d'una hora de durada per l'escenari, els camerinos, el taller i d'altres espais per tot aquell qui vulgui viure els preparatius dels espectacles de ben a prop.

Serveis a empreses 
El Teatre-Auditori lloga els seus espais per la celebració d'actes d'empresa, culturals, congressos, gales televisives, celebracions, rodatges d'espots...

Mecenatge 
Els programes de mecenatges acullen les empreses que desitgen contribuir, mitjançant la col·laboració econòmica, a la programació artística i diferents projectes culturals duts a terme al Teatre-Auditori Sant Cugat

Com arribar 
 Autopista AP7 Sortida Sant Cugat/Rubí

 Autopista C58 Enllaç AP7 Lleida/Tarragona - Tunels de Vallvidrera E9 C16 (Sant Cugat/Rubí) 

 Túnels de Vallvidrera E9 C16 Sortida 11. Sant Cugat/Rubí - Direcció Ronda Nord-Teatre-Auditori

 Carretera de la Rabassada

 Autobús  Urbà: Línies 1, 2, 3 - Interurbà: Línia A4

 Ferrocarrils catalans de la Generalitat de Catalunya  Línia Barcelona-Vallès (S1 Terrassa, S2 Sabadell, S55 Universitat Autònoma) Parada: Sant Cugat Informació: 93 205 15 15

Referències

Enllaços externs 
 Pàgina web del Teatre-Auditori Sant Cugat

Sant Cugat
Edificis de Sant Cugat del Vallès